Circondario – suddivisione amministrativa corrispondente grossomodo allarrondissement francese
 Circondario del Regno delle Due Sicilie – organo intermedio fra distretti e comuni del Regno delle Due Sicilie
 Circondario del Regno d'Italia – organo intermedio fra province e mandamenti del Regno d'Italia
 Circondario di decentramento amministrativo – organo intermedio tra province e comuni della Repubblica italiana, soppresso nel 2010
 Circondario – nell'ordinamento italiano, circoscrizione giudiziaria facente capo a un tribunale
 Circondario marittimo – suddivisione amministrativa del litorale italiano

Pagine correlate 
 Circondario rurale